Pessoas
 Pedro Lima (ator) - português
 Pedro Lima (boxeador), brasileiro
 Pedro Manuel Barata Lima - ex-nadador angolano
 Pedro Augusto de Lima, poeta português

Desambiguações de antropônimos